Coulombs (Calvados) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Coulombs (Eure-et-Loir) – francuska gmina w Regionie Centralnym